Вольнаве́й-ле-Ба () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ліона, 24 км на південний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 431 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки

Посилання 
 [ Розташування муніципалітету Вольнавей-ле-Ба на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ізер